Indonesië:
Ende (regentschap), een regentschap op Flores (Oost-Nusa Tenggara)
Ende (stad), de hoofdstad van dit regentschap
Ende (eiland), een eiland in Indonesië
Endenees (taal) of Ende, een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
Endenees (dialect) of Ende, een dialect van die taal

Personen:
Ende (miniaturiste), een middeleeuwse miniaturiste
A. Erik Ende, Zweeds scoutsfiguur
Gert-Jan van den Ende, Nederlandse acteur en presentator
Jacob van der Ende, Nederlands verzetsstrijder
Joop van den Ende, Nederlandse ondernemer
Michael Ende, Duits schrijver
Leo van den Ende, Nederlands kunstschilder

Overige:
Ende (Duitsland), een dorpje in Noordrijn-Westfalen (Duitsland)

Zie ook
Endeh (doorverwijspagina)